Gianpietro Zecchin – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Vittorio Zecchin – artista italiano